Lortie ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Lortie (* 1959), kanadischer Amokläufer
 Donald Lortie (1930–2006), US-amerikanischer Wrestler
 Louis Lortie (* 1959), frankokanadischer Pianist
 Paul Lortie (* 1944), Bischof von Mont-Laurier